Камиль Ахмедович Амирханов (1975, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский спортсмен, специализируется по карате кумите, чемпион и обладатель Кубка России. Мастер спорта России международного класса.

Спортивная карьера 
Спортивную карьеру начал в 1990 году в Махачкале под руководством тренера Омара Муртазалиева. Дважды становился чемпионом России и дважды являлся обладателем Кубка России. В составе сборной России являлся участником молодёжного чемпионата мира 1996 и чемпионата Европы 1999 года.

Спортивные достижения 
 Кубок России по карате 1998 — ;
 Чемпионат России по карате 1999 — ;
 Кубок России по карате 2000 — ;
 Чемпионат России по карате 2000 — ;

Личная жизнь 
В 1994 году окончил школу № 13 в Махачкале. В 1999 году окончил Дагестанский государственный университет, юридический факультет.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Каратисты России
Чемпионы России по каратэ
Выпускники юридического факультета Дагестанского государственного университета